Kanzler steht für:
 Kanzler, politischer Beamter, Mitglied einer Regierung, insbesondere:
 Bundeskanzler
 Staatskanzler
 Reichskanzler, Amtsbezeichnung des Regierungschefs des Deutschen Reiches 1871 bis 1945
 Reichserzkanzler, Erzamt im Heiligen Römischen Reich
 Kanzler, im Mittelalter Leiter einer Urkundenbehörde, siehe Kanzlei#Geschichte
 Kanzler (Hochschule), Leiter der Hochschulverwaltung
 Kanzler (Diplomatischer Dienst), Verwaltungsleiter einer deutschen Auslandsvertretung
 Kanzler (Schiff, 1891), Postschiff
 Kanzler (Schiff, 1892), Postschiff
 Kanzler (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Kanzler, eine Spielfigur beim Märchenschach
 Kanzler, Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Newport Coachworks
 Der Kanzler (Dichter), Minnesänger und Sangspruchdichter des 13. Jahrhunderts

Kanzler ist der Familienname folgender Personen:
 Fee Katrin Kanzler (* 1981), deutsche Schriftstellerin
 Katja Kanzler (* 1972), deutsche Amerikanistin
 Hans-Joachim Kanzler (* 1946), deutscher Jurist und Richter
 Hermann Kanzler (1822–1888), deutscher päpstlicher General
 Manfred Emmenegger-Kanzler (* 1953), deutscher Keramiker
 Oswald Kanzler (1883–1944), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Kanzler (1873–1956), deutscher Vermessungsingenieur und Politiker (Zentrum), MdL Bayern
 Simon Kanzler (* ≈1987), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Schweigekanzler, politisches Schlagwort
 Canzler
 Chancellor